Le nom mobile home peut désigner :
 un type d'habitation mobile
 Mobile Home,  un film belge de François Pirot